Дидро, Дени — французский писатель, философ-просветитель и драматург.

Другое 
 Дидро — эскадренный броненосец военно-морских сил Франции.
 Дидро — небольшой ударный кратер расположенный в западной части чаши огромного кратера Ферми на обратной стороне Луны.

См. также 
 Библиотека Дидро — знаменитая частная библиотека французского писателя, философа-просветителя и энциклопедиста Дени Дидро.